Скура́тов — русская фамилия.

Происходит от русского нецерковного имени Скурат, связанного, в свою очередь, со словом скура («шкура»).

Известные носители:
 Малюта Скуратов (ум. 1573) — думный дворянин, опричник и сподручник Ивана Грозного — Григо́рий Лукья́нович Скура́тов-Бе́льский.

 Скуратов, Алексей Иванович (1709—1765) — русский исследователь Арктики.
 
 
 Скуратов, Михаил Маркелович (1903—1989) — русский поэт.
 Скуратов, Николай Сергеевич (1741—1812) — вице-адмирал, Георгиевский кавалер (№ 305; 26 ноября 1778).
 Скуратов, Павел Леонидович (1861 — ?) — русский актёр и антрепренёр.
 
 Скуратов, Рашид Иванович (род. 1957) — российский дирижёр, лауреат VI Всесоюзного конкурса дирижёров, заслуженный деятель искусств РТ.
 
 Скуратов, Юрий Ильич (род. 1952) — генеральный прокурор России в 1995—1999 годах.

См. также 
 Скуратовы (дворянский род)

Примечания